Scheerau ist der Name folgender Orte:
 Scheerau (Leinburg), Ortsteil von Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Scheerau (Lommatzsch), Ortsteil von Lommatzsch, Landkreis Meißen, Sachsen